Abaixo a lista de municípios da Bahia por PIB, com base nos levantamentos feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2004 (ano-base 2009).

PIB
Bahia
2004 no Brasil
Municipios pib 2004